HMS Jarramas har fyra fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Jarramas (1716), fregatt sjösatt år 1716.
HMS Jarramas (1759), fregatt sjösatt år 1759.
HMS Jarramas (1821), korvett sjösatt år 1821.
HMS Jarramas (1900), fullriggare och övningsfartyg sjösatt år 1900.